Russo puede referirse a:

Apellidos 
 Russo, un apellido originario de Sicilia y del sur de Italia, variante de Rossi.

Personas apellidadas «Russo» 
 Aaron Russo
 Alex Russo
 Anthony Russo
 Ariel Cuffaro Russo
 Avraam Russo
 Carlos Russo
 Carlos Gerardo Russo
 Carmen Russo
 Clemente Russo
 Cristian Cuffaro Russo
 Deanna Russo
 Fernanda Russo
 Francisco Russo
 Gianni Russo
 James Russo
 Joe Russo
 José Luis Russo
 Juan Carlos Russo
 Lucio Russo
 Luis Felipe Zegarra Russo
 Marcelo Méndez Russo
 Mariano Russo
 Mariné Russo
 Matías Russo
 Miguel Ángel Russo, futbolista y entrenador.
 Mikhail Russo
 Octavio Russo
 Pablo Russo
 Patti Russo
 Renato Russo
 Rene Russo
 Ricardo Russo
 Richard Russo
 Roberto Russo
 Rosa Russo Iervolino
 Sandra Russo, periodista.
 Sandra Russo, actriz porno.
 Vince Russo

Toponimia 
 Russo, una localidad del departamento de Salto, en el municipio de Colonia Lavalleja, en Uruguay.